Jónasson ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Jónas. Die weibliche Entsprechung ist Jónasdóttir (Tochter des Jónas).

Namensträger 
 Hallgrímur Jónasson (* 1986), isländischer Fußballspieler
 Hermann Jónasson (Agronom) (1858–1923), isländischer Agronom, Politiker und Autor
 Hermann Jónasson  (1896–1976), isländischer Premierminister
 Jóhannes Bjarni Jónasson úr Kötlum (1899–1972), isländischer Schriftsteller
 Kristján B. Jónasson, isländischer Verleger
 Ögmundur Jónasson (* 1948), isländischer Politiker (Links-Grüne Bewegung)

Isländischer Personenname
Patronym